El término Sin reservas puede hacer referencia a:

 Sin reservas, álbum del grupo Diora y La Juventud lanzado el 21 de agosto de 2001.
 Sin reservas, película de 2007 dirigida por Scott Hicks.